Булга́ков — поширене російське прізвище, патронім.

Відомі носії 
 Булгакови — російські роди.
 Булгаков Айдер Якубович (* 1956) — радянський і турецький математик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Анатолій Булгаков — російський футболіст, захисник.
 Булгаков Андрій:
 Булгаков Андрій Олексійович — військовий діяч СРСР, молодший лейтенант, Герой Радянського Союзу, учасник Другої світової війни.
 Булгаков Андрій Пантелейович — військовий діяч СРСР, підполковник, Герой Радянського Союзу, учасник Другої світової війни.
 Булгаков Борис:
 Булгаков Борис Володимирович — механік і математик СРСР, член-кореспондент АН СРСР.
 Булгаков Борис Михайлович — радіофізик, професор.
 Булгаков Борис Павлович — український правник, член Харківської судової палати, голова Київського окружного суду і голова громадянського департаменту Київської судової палати, сенатор.
 Булгаков Валентин Федорович — послідовник і останні секретар Льва Толстого.
 Булгаков Валерій Андрійович — директор Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, кавалер ордена «За заслуги» I ступеня.
 Булгаков Віктор Володимирович — український гігієніст.
 Булгаков Володимир:
 Булгаков Володимир Васильович — російський військовик, Герой Російської Федерації, учасник Афганської війни, Першої та Другої чеченської воєн.
 Булгаков Володимир Михайлович (* 1952) — науковець у галузі механізації сільськогосподарського виробництва, професор, член-кореспондент УААН, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Булгаков Володимир Петрович — радянський та український футболіст, півзахисник, футбольний тренер.
 Булгаков Всеволод Опанасович — епідеміолог, дезінфекціоніст.
 Булгаков Дмитро:
 Булгаков Дмитро Віталійович (нар 1954) — російський воєначальник, заступник Міністра оборони Російської Федерації з 2 грудня 2008 року, генерал армії (2011), Герой Російської Федерації (2016), тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Росії (з 23 березня 2022).
 Булгаков Дмитро Дмитрович — архітектор СРСР.
 Булгаков Дмитро Іванович — московитський воєвода, боярин, князь, брат Андрія Булгакова-Кураки та Михайла Булгакова-Голіци.
 Булгаков Іван Опанасович (1900—1969) — болгарський футболіст, півзахисник.
 Булгаков Ігор Миколайович — заступник начальника Головного управління Державної служби України з питань праці в Одеській області, заслужений працівник соціальної сфери України.
 Йосафат (Булгак) (або Булгаков) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви, митрополит Київський, Галицький та всієї Руси.
 Булгаков Костянтин Якович — державний діяч Російської імперії, дипломат.
 Булгаков Лев Миколайович — композитор, музикознавець.
 Булгаков Леонід Андрійович — звукорежисер СРСР.
 Макарій (Булгаков) (мирське ім'я — Михайло Петрович) — єпископ Російської православної церкви, митрополит Московський і Коломенський, дійсний член Петербурзької академії наук.
 Булгаков Максим Олександрович (* 1982) — режисер, балетмейстер, актор Національної оперети України. Заслужений артист України.
 Булгаков Микола:
 Булгаков Микола Михайлович — радянський та російський футболіст, футбольний тренер.
 Булгаков Микола Олександрович — фізик Російської імперії та СРСР.
 Булгаков Микола Опанасович — російський біолог, бактеріолог, син Опанаса Булгакова, брат Михайла та Варвари Булгакових.
 Булгаков Микола Петрович (військовик) — військовий діяч Російської імперії, дійсний статський радник, камергер, генерал-майор.
 Булгаков Микола Петрович (науковець) — океанолог, професор, дійсний член НАНУ.
 Булгаков Михайло:
 Булгаков Михайло (протоієрей) — протоієрей, секретар єпархіального управління.
 Булгаков Михайло Аркадійович — військовий діяч СРСР, майор, учасник Громадянської війни у Росії та Другої світової війни.
 Булгаков Михайло Іванович — російський письменник, дослідник творчості Миколи Чернишевського.
 Булгаков Михайло Опанасович — видатний російський письменник, прозаїк, син Опанаса Івановича.
 Булгаков Михайло Юрійович — футболіст СРСР, півзахисник, футбольний тренер.
 Булгаков Олег Миколайович — п'ятиборець СРСР, Майстер спорту міжнародного класу.
 Булгаков Олександр:
 Булгаков Олександр Герасимович — військовий діяч СРСР, майор, Герой Радянського Союзу, учасник Другої світової війни.
 Булгаков Олександр Костянтинович — військовий діяч Російської імперії, генерал-майор, письменник, син Костянтина Яковича.
 Булгаков Олександр Олександрович — партійний та державний діяч СРСР.
 Булгаков Олександр Якович — державний діяч Російської імперії, дипломат, сенатор, син Якова Івановича, брат Костянтина Яковича.
 Булгаков Олексій:
 Булгаков Олексій Володимирович (* 1977) — український футболіст, захисник та півзахисник.
 Булгаков Олексій Дмитрович — артист балету СРСР.
 Булгаков Олексій Олександрович — радіофізик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Булгаков Олексій Юрійович — російський рок-музикант, вокаліст гурту Легіон.
 Булгаков Опанас Іванович — російський богослов, історик церкви, професор, батько Варвари, Миколи та Михайла Булгакових.
 Булгаков Павло Ілліч — військовий діяч Російської імперії, генерал від артилерії, учасник Російсько-турецької 1877—1878 років та Першої світової воєн.
 Булгаков Петро:
 Булгаков Петро Олексійович — державний діяч Російської імперії, статс-секретар, Калузький та Тамбовський губернатор.
 Булгаков Петро Семенович — військовий діяч СРСР, Герой Радянського Союзу, учасник Другої світової війни.
 Булгаков Петро Федорович — живописець.
 Булгаков Рашид Тиміргалійович — нафтовий інженер СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Булгаков Серафим Дмитрович — російський духовний письменник.
 Булгаков Сергій:
 Булгаков Сергій Васильович — російський духовний письменник.
 Булгаков Сергій Іванович — хоровий диригент, педагог, теоретик викладання співу.
 Булгаков Сергій Миколайович — філософ, богослов та священик Російської імперії.
 Булгаков Сергій Олексійович — військовий діяч Російської імперії, генерал від інфантерії, учасник Російсько-турецької 1787—1792 років, Великої Кавказької та Російсько-перської 1796 року воєн.
 Булгаков Сергій Юрійович (* 1987) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Булгаков Станіслав Якович — художник СРСР.
 Булгаков Федір Ілліч — журналіст Російської імперії.
 Булгаков Юрій:
 Булгаков Юрій Михайлович — московитський воєвода, боярин, князь з роду Голіциних, син Михайла Булгакова-Голіци.
 Булгаков Юрій Федорович — гірничий інженер-механік.
 Булгаков Яків Іванович — дипломат Російської імперії.

Жінки 
 Булгакова Варвара Михайлівна (у дівоцтві Покровська) — дружина Опанаса Івановича, мати Михайла Опанасовича.

Схожі прізвища 
 Булгаков-Голіца Михайло Іванович — московитський воєвода, боярин, князь, родоначальних роду Голіциних, брат Дмитра Івановича та Андрія Булгакова-Кураки, батько Юрія Булгакова.
 Булгаков-Денісьєв Федір Юрійович — московитський воєвода.
 Булгаков-Курака Андрій Іванович — московитський воєвода, боярин, князь, родоначальних роду Куракіних, брат Дмитра Булгакова та Михайла Булгакова-Голіци.

Див. також 
 Булгак

Примітки 

Російські прізвища тюркського походження